Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1924 года проходил с 31 августа по 6 сентября в Москве на стадионе ОППВ. Было установлено 21 всесоюзное
достижение (одно из них мировое).

Призёры

Мужчины

Женщины

Командное первенство 
 Москва
 Украина
 Урал

Примечания

Литература 
 
 

Спорт в России в 1924 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Август 1924 года
Сентябрь 1924 года
1924 год в Москве